Allhallows – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Allhallows – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii